Herrold bezeichnet:

 die Stadt Herrold (Iowa)

Herrold ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Herrold (1875–1948), US-amerikanischer Rundfunkpionier
 Dennis Herrold (1927–2002), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Myha'la Herrold (* um 1996), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Herold (Begriffsklärung)